UFP ist eine Abkürzung für:
 die Universität Fernando Pessoa in Porto (Portugal) 
 Umweltmedizin in Forschung und Praxis
 ultrafeine Partikel

UFP